Уля́нівка — село в Україні, у Васильківській селищній територіальній громаді Васильківського району Дніпропетровської області. Населення становить 21 особа.

Географія 
Село Улянівка розташоване в центральний частині Васильківського району на лівому березі річки Вовча. На півдні межує з селом Іванівка, на сході з смт Васильківка та на півночі з селищем Правда.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії
 Карта України

Села Дніпропетровської області